Pierwszy sezon Włoskiej Formuły 4 – rozpoczął się 8 czerwca i zakończył się 12 października po dwudziestu jeden rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Włoska Formuła 4
2014 w sportach motorowych
2014 we Włoszech